Miejscowości w USA:
 Westerville – jednostka osadnicza w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Westerville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Westerville (ang. Westerville Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer